Ракитинка — топоним:

Населённые пункты 
 Ракитинка — село в Пристенском районе Курской области.
 Ракитинка — деревня в Омском районе Омской области, Морозовское сельское поселение.
 Ракитинка — деревня в Омском районе Омской области, Пушкинское сельское поселение.

Реки 
 Ракитинка — река в Ленинградской области.
 Ракитинка — река в Псковской области.